Bad Hersfeld, een gemeente in het district Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Duitsland
Landkreis Hersfeld, een voormalig district in Hessen, Duitsland
Landkreis Hersfeld-Rotenburg, een district in Hessen, Duitsland
Vorstendom Hersfeld, een tot de Boven-Rijnse Kreits behorend vorstendom (tot 1648 abdijvorstendom) binnen het Heilige Roomse Rijk, gelegen bij wat nu Bad Hersfeld is in Hessen.